Cryer ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Cryer (1935–2022), britischer Autor, Comedian und Schauspieler
 George E. Cryer (1875–1961), US-amerikanischer Politiker
 Jon Cryer (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Suzanne Cryer (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Crier
 Kreyer
 Kreier
 Krayer
 Kraier